Willem de Graaff (verzetsstrijder)
Willem de Graaff (ruimteonderzoeker)
Willem de Graaff (hoogleraar farmacologie) (1877-1944)

Zie ook 
Willem de Graaffprijs